Адвент-фьорд () — один из фьордов Западного Шпицбергена, расположенный южнее Ис-фьорда. Имя Advent Bay является сокращением от Adventure Bay; название фьорду дали жители Кингстон-апон-Халла в 1656 году. Другие наименования — Klass Billen Bay, Adventdalen.

На юго-западном берегу фьорда расположен город Лонгйир, а на северо-восточном — Москусхамн. На южном берегу в начале XX века существовал посёлок Адвент-Сити.

Литература 
 Conway, W. M. 1906. No Man’s Land: A History of Spitsbergen from Its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the Country. Cambridge: At the University Press.

Ссылки 
 Норвежский Полярный Институт: Place names in Norwegian polar areas

Фьорды Шпицбергена
Заливы Гренландского моря